Bresson steht für

 Bresson, eine Gemeinde in Frankreich

Bresson ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bresson (1637–1701), deutscher Übersetzer, Lyriker und Jurist
 Charles-Joseph Bresson (1798–1847), französischer Politiker
 Guillaume Bresson (* 1982), französischer Maler
 Henri Cartier-Bresson (1908–2004), französischer Fotograf
 Jean-Baptiste-Marie-François Bresson (1760–1832), französischer Politiker
 Jean-Jacques de Bresson (1920–2004), französischer Politiker
 Robert Bresson (1901–1999), französischer Filmregisseur
 Zeno Bresson (* 1967), deutscher Fotograf

Siehe auch: Saint-Bresson